Lycia fasciata är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1915. Lycia fasciata ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
fasciata